Niemcy:
 Solms – dzielnica gminy Niederaula w  kraju związkowym Hesja, w powiecie Hersfeld-Rotenburg
 Solms – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Lahn-Dill

Osoby:
 Hermann Otto Solms – niemiecki polityk
 Mark Solms – południowoafrykański psychoanalityk
 Max Graf zu Solms – niemiecki socjolog
 Victor Friedrich Solms – pruski dyplomata

Inne:
 Solms – hrabstwo